Osoby o tym nazwisku:
 Marian Jurečka – czeski rolnik i polityk
 Václav Jurečka – czeski piłkarz